Выкатно́й (Ре́йд-Выкатно́е, Выкатно́е) — посёлок в Ханты-Мансийском районе ХМАО, административный центр сельского поселения Выкатной.

Выкатной был построен в 1951 году при лесопильном заводе. Лес к нему сплавляли по реке Конда.

Посёлок делится на Северную и Южную части. В более крупной, Южной, части находится 3 магазина, почта и здание сельсовета, клуб, детсад, школа, ФАП, в Северной — 1 магазин.

Улицы 
 Лесная ул.
 Московская ул.
 Надежд ул.
 Рабочий пер.
 Северный пер.
 Таёжная ул.
 Торговый пер.
 Школьная ул.
 Школьный пер.

Ссылки 

Населённые пункты Ханты-Мансийского района